То Нгок Ван (; псевдонимы То Ты , Ай Ми , TNV; 15 декабря 1906 или 1908, деревня Суанкау, Хынгйен, Вьетнам — , близ перевала Лунгло, Вьетнам) — вьетнамский живописец и график.

Биография 
То Нгок Ван родился 15 декабря 1908 года (хотя в некоторых документов указан 1906 год рождения) на севере Вьетнама. Вырос в Ханое. Из-за бедности семьи и вынужден был бросить среднюю школу на третьем году обучения, чтобы реализовать свою мечту стать художником.

В 1926—1931 годы обучался в Высшей школе изобразительного искусства Индокитая в Ханое. Работал учителем рисования в школе Быой.

В 1931 и 1932 картины То Нгок Вана выставлялись на художественных выставках в Париже и получили награды.

С 1935 по 1939 То Нгок Ван преподавал в средней школе в Пномпене, затем до 1945 года преподавал композицию в Высшей школе изобразительного искусства Индокитая. Участвовал в деятельности литературной группы «Своими силами» (), для которой рисовал карикатуры на текущие события, социальные проблемы и повседневную жизнь. Сотрудничал с вьетнамскими газетами Phong Hóa (Ngày Nay) и Thanh Nghị''. Также писал критические статьи, посвящённые живописи.

После Августовской революции — активный участник Войны Сопротивления французским колонизаторам. С 1950 был директором Вьетбакского художественного училища, перебазированного в джунгли Северной зоны во время французской интервенции.

Погиб во время битвы при Дьенбьенфу (умер от ранения, полученного на шоссе № 37 при налёте французских бомбардировщиков). Похоронен в Ханое на мемориальном кладбище Майзить.

Творчество 
То Нгок Ван считается пионером масляной живописи, неизвестной прежде во Вьетнаме. Пользовался в основном техниками масляной живописи и акварели, его картины часто лиричны по настроению и написаны в пастельных оттенках («Девушка у лилий», масло, 1943 г.), также много писал виды городов Индокитая — в том числе Бангкока, Хюэ, Пномпеня. Нгок Ван является одним из немногих художников Вьетнама — автором рисунков для почтовых марок французского колониального периода. Марка «Апсара» (1931) была создана на основе его эскиза, сделанного во время поездки по храмам Ангкор-Ват и Ангкор-Тхом в Камбодже.

Многие более поздние работы То Нгок Вана изображают преобразования вьетнамского общества в результате установления социалистического строя («На вечерние занятия», акварель. 1954 г.). Произведения: «Лодка на реке Хыонг», масло, 1935 г.; «Девушка у лилий», масло, 1943 г.; «Две девушки и ребёнок», масло, 1944 г.; «Два солдата», гуашь, 1954 г.; «Место размещения войск», этюд, 1954 г.; «Три девушки народности тхай», этюд, 1954 г.; «В военной мастерской»; «Перевал Лунгло»; «Спящая» и другие. К периоду после 1945 года относится и серия рисунков, высоко оценённая критиками. То Нгок Ван уделял большое внимание жизни простых вьетнамцев, искренне преданных своему делу, в его набросках часты образы молодёжи.

То Нгок Ван оказал глубокое влияние на несколько поколений вьетнамских художников. Его произведения хранятся в Музее изобразительных искусств Вьетнама в Ханое, во многих зарубежных музеях и частных коллекциях.

Награды 
 Первый приз Выставки национального изобразительного искусства в Ханое (ноябрь 1954)
 Медаль независимости, первой степени
 Медаль сопротивления, второй степени
 Медаль за вклад в литературу и искусство Вьетнама

То Нгок Ван посмертно удостоен премии Хо Ши Мина (1996), став одним из первых её лауреатов.

Память 
Имя То Нгок Вана получило мировую известность. Его именем были названы улицы в Ханое и в Хошимине.

В честь То Нгок Вана назван кратер на Меркурии, открытый в 2008 году.

Примечания

Ссылки 

 
 Всеобщая история искусств. Том 6, книга вторая. Искусство 20 века' \\под общей редакцией и Б. В. Веймарна и Ю. Д. Колпинского — Москва: Искусство, 1966
 Биография и галерея

Родившиеся 15 декабря
Умершие во Вьетнаме
Художники Вьетнама
Художники XX века
Участники Индокитайской войны
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах